Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Rick Leach /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (quarti di finale)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (secondo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1997